Parksville kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Parksville (ort i Kanada), British Columbia, Regional District of Nanaimo,

USA 

 Parksville (ort i USA), South Carolina, McCormick County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar